Апостолово — многозначный термин.

 Апостолово — город в Апостоловском районе Днепропетровской области, Украина.
 Апостолово (станция)
 Апостолово (локомотивное депо) — оборотное депо, Приднепровская железная дорога.